Сите́  — старая часть города во Франции.
 Остров Сите — остров на Сене в центре Парижа.
 Сите () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Сите де сьянс — городок науки и индустрии в парижском парке Ла-Вилетт.
 Сите де ля мюзик — музыкоград в парижском парке Ла-Вилетт.
 Сите истории иммиграции — парижский музей иммиграции.
 Сите архитектуры — парижский музей «Cité de l’architecture et du patrimoine».
 Сите университэр — университетский городок в Париже.
 Сите — станция парижского метро.
 Сите — центр Женевы.
 Сите — исторический центр Лозанны.

Ситэ (яп. 仕手) — термин в айкидо.